Nemo, film d'Arnaud Sélignac (1984) ;
Le Monde de Nemo, film de Pixar-Disney (2003) avec le personnage du poisson Nemo.